Core 2 Duo — семейство 64-разрядных микропроцессоров, предназначенных для клиентских систем и основанных на микроархитектуре Core, разработанных и производившихся корпорацией Intel. Среднее количество транзисторов серии процессоров Core 2 Duo имело в наличии 291 миллион транзисторов.

Характеристики новых процессоров 
 Intel Wide Dynamic Execution — технология выполнения большего количества команд за каждый такт, повышающая эффективность выполнения приложений и сокращающая энергопотребление. Каждое ядро процессора может выполнять до четырёх инструкций одновременно с помощью 14-стадийного конвейера;
 Intel Intelligent Power Capability — технология, с помощью которой для исполнения задач активируется работа отдельных узлов чипа по мере необходимости, что значительно снижает энергопотребление системы в целом;
 Intel Advanced Smart Cache — технология использования общей для всех ядер кэш-памяти второго уровня, что снижает общее энергопотребление и повышает производительность, при этом, по мере необходимости, одно из ядер процессора может использовать весь объём кэш-памяти при динамическом отключении другого ядра;
 Intel Smart Memory Access — технология оптимизации работы подсистемы памяти, сокращающая время отклика и повышающая пропускную способность подсистемы памяти;
 Intel Advanced Digital Media Boost — технология обработки 128-разрядных команд SSE, SSE2 и SSE3, широко используемых в мультимедийных и графических приложениях, за один такт;
 Процессоры Core 2 Duo и Core 2 Extreme также поддерживают технологию EM64T.

Выпуском процессоров семейства Core корпорация Intel вернула лидирующее положение в противостоянии с AMD, которое она потеряла после выпуска семейства процессоров Pentium 4.

Ядра

Conroe 
 Выпускался по нормам технологического процесса 65 нм, являлся основой ядра Kentsfield линейки Core 2 Quad;
 Микропроцессор предназначен для использования в настольных вычислительных системах без поддержки симметричной многопроцессорности (SMP);
 Представлен: 27 июля 2006 года;
 Поддержка инструкций SIMD: SSE3;
 Количество транзисторов:
 291 миллион (у моделей с 4 МБ кэш-памяти);
 167 миллионов (у моделей с 2 МБ кэш-памяти).
 Реализованные технологии:
 Intel Virtualization Technology — поддержка запуска нескольких виртуальных операционных систем на одном компьютере одновременно;
 Execute Disable Bit;
 EIST ();
 iAMT2 () — удаленное управление компьютерами.
 Разъём процессора: LGA775.

Merom 
 Выпускался по нормам технологического процесса 65 нм;
 Позиционируется как мобильный процессор без поддержки симметричной многопроцессорности (SMP);
 Представлен: 27 июля 2006 года;
 Реализованы те же технологии, что и у микропроцессора Conroe;
Socket M поддерживает только свои процессоры, более новый Socket P - как свои, так и под Socket M.

Wolfdale 
 Выпускался по нормам технологического процесса 45 нм, являлся основой ядра Yorkfield линейки Core 2 Quad;
Микропроцессор предназначен для использования в настольных вычислительных системах без поддержки симметричной многопроцессорности (SMP);
 Разъём процессора: LGA775.

Penryn 
 Выпускался по нормам технологического процесса 45 нм;
Позиционируется как мобильный процессор без поддержки симметричной многопроцессорности (SMP);
 Разъём процессора: Socket 478 (Socket P).

Тепловыделение 
Классификация процессоров по тепловыделению использует следующие индексы:

 X — тепловыделение более 75 Вт;
 E — тепловыделение от 50 Вт и выше;
 T — тепловыделение в пределах 25 Вт — 49 Вт;
P — тепловыделение порядка 25 Вт;
SP —— тепловыделение порядка 25 Вт;
 L — тепловыделение в пределах 15 Вт — 26 Вт;
SL — тепловыделение порядка 17 Вт;
 U — тепловыделение порядка 14 Вт и менее;
SU — тепловыделение порядка 10 Вт.

См. также 
 Intel Core 2 Quad
 Intel Core i7

Ссылки 
 Спецификации процессоров Intel Core 2 Duo Desktop // I
 Спецификации процессоров Intel Core 2 Duo Mobile // I
 Тест процессора и его разгона  // oszone.net

Примечания 

X86
Core 2
Двухъядерные микропроцессоры